Gullivers resor  kan syfta på:

 Gullivers resor – en roman skriven av Jonathan Swift år 1726
 Gullivers resor (film, 1939) – en amerikansk animerad film från 1939, originaltitel Gulliver's Travels
 Gullivers resor (film, 1960) – en amerikansk stop motion film från 1960, originaltitel The 3 Worlds of Gulliver
 Gullivers resor (film, 2010) – en amerikansk familjekomedifilm från 2010, originaltitel Gulliver's Travels
 Gullivers resor (miniserie) – en brittisk-amerikansk miniserie från 1996, originaltitel Gulliver's Travels

Se även  
 Saban's Gulliver's Travels – en tecknad TV-serie från 1992–1993